Cieki w Polsce
 Główny Rów – rów, dopływ Glinki
 Główny Rów – rów, dopływ Głównicy

Przypisy